«Антикапитали́зм» (или на сленге «Антика́п») — ежегодная молодёжная акция левых сил России. За основу взяты «Походы на Москву» движения «Трудовая Россия». Включает в себя шествие, митинг и рок-концерт. Проводится по инициативе Авангарда Красной Молодёжи с 2001 года. В 2005-м году акция также была проведена в г. Киеве.

Участники 
 НБП
 СКМ
 АКМ
 Российский коммунистический союз молодёжи
 РКСМ(б)
 Анархисты
 Антиглобалисты

2001 

15 сентября 2001 года участники акции, собравшись на Ярославском вокзале, на электричке прибыли в подмосковный город Раменское, где провели митинг. Затем было проведено шествие по улицам Раменского, Жуковского и города Люберцы, где также прошёл митинг. 16 сентября состоялись митинги в московском районе Кузьминки и на Горбатом мосту. В марше участвовало (в разных этапах и по разным оценкам) от 200 до 1500 человек. Различные эпизоды марша сопровождались нарушениями закона со стороны милиции. Один из участников марша (Алексей Шеповалов, тогдашний лидер РКСМ(б)) был задержан во время митинга на Горбатом мосту, ещё один позднее был привлечен к административной ответственности.

Участвовали АКМ, НБП, СКМ, РКСМ(б), Молодая гвардия Союза офицеров, отдельные троцкисты и анархисты, экологи, панки и другие неформалы. На акцию повлияли события 11 сентября, в чём-то придавшие ей антиглобалистский характер. Во время одного из митингов певец Иван Баранов исполнил песню «Проверки на дорогах». Впоследствии марш был упомянут в книге Дмитрия Чёрного «Поэма столицы». По словам Ильи Пономарёва, Молодёжный левый фронт возник на марше «Антикап-2001».

Газета «Аргументы и факты» осветила марш негативно. В тот же период «АиФ» выпустил ряд публикаций, поддерживающих действия властей.

2002 
Во время «Антикапитализма-2002» произошли столкновения нацболов с милицией, были прорваны милицейские оцепления, задержано около ста демонстрантов.

2005. Киев 
В киевском марше «Антикапитализм» приняли участие около пяти тысяч представителей левых молодёжных организаций Украины — от троцкистов до социал-демократов (в частности, Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины, молодёжного объединения «Че Гевара», «Левой Инициативы», Украинской социал-демократической молодёжи, Социалистического конгресса молодёжи, «Рабочего сопротивления», Украинского коммунистического рабочего союза, а также российских СКМ и АКМ), которые прошли по центральным улицам украинской столицы от станции метро «Арсенальная» до Контрактовой площади под лозунгами: «Долой капитализм!», «Нет политическим преследованиям!», «За национализацию без реприватизации!», «Настоящая революция ещё впереди!», «Нет рабскому кодексу труда!». Дважды вспыхивали потасовки с появившимися вопреки воле организаторов НБП и «Братством». Завершилась акция концертом, в котором приняли участие такие группы, как «Тараканы!», «Приключения Электроников» и Sixtynine.

2021 
В 2021 году акция была продолжена. 24 июля состоялись выступления в Москве (около 1.5 тысяч человек) и в ряде других городов.

Примечания

Ссылки 

 Антикапитализм-2002
 Российские антикапиталисты жалеют американцев
 Вспоминая «Антикап»
 АНТИКАПИТАЛИЗМ-2001
 НАШ МАРШ ДОЙДЕТ ДО КРЕМЛЯ!
 Антикапитализм-2003
 Вставайте все!
 Антикапитализм на сайте СКМ
 Молодёжный марш «Антикапитализм-2001»
 Антикапитализм — 2001
 «Антикапитализм-2001»
 ВОЗВРАЩЕНИЕ РКСМ(б) НА РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ
 Сняты с уголовного розыска участники марша Антикапитализм-2001
 
 «Оторвись со СМА-К’ом!»
 Об акции «Антикапитализм-2002»
 Антикапитализм 2005
 Антикапитализм-120
 Видео с акций «Антикапитализм-2010»

Акции протеста в России
Политика Российской Федерации
Левые
Национал-большевизм
Социализм